Ха́ка (, , ) — город в Испании в провинции Уэска в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 412.22 км². Население — 13374 человека (2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Город расположен в Пиренеях (высота над уровнем моря — 820 м) и является зимним курортом. В городе проходили Зимние Универсиады 1981 и 1995 годов, чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года во втором дивизионе. Также город претендовал на проведение Олимпийских игр 1998, 2002, 2010, 2014 и 2018 годов, но безуспешно.

Город известен более тысячи лет. До 1097 года Хака была столицей Арагонского королевства. До настоящего времени в городе сохранилось множество средневековых строений, что привлекает туристов.

Население

Примечания

Ссылки 

 Сайт Хаки
 Информация о городе Хака 

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски
Столицы зимних Универсиад